

Persone 
 Gaspare Ruina – architetto italiano
 Miron Ruina – cestista finlandese con cittadinanza israeliana
 Saverio La Ruina – attore, drammaturgo e regista teatrale italiano

Altro 
 Ruina d'Italia – periodo storico iniziato nel 1494 con la fine dell'equilibrio politico nella penisola italiana
 Ruina – frazione di Riva del Po